Київська школа української мови — це школа, яка допомагає підготуватись абітурієнтам до ЗНО і поширює українську мову закордоном.

Про школу 
Навчальний заклад, основним видом діяльности якого є надання послуг з вивчення української мови. Зокрема,
 Ділова кореспонденція
 Діловий етикет
 Ведення переговорів з партнерами у регіонах України
 Підготовка до вступу до ЗВО та випускних екзаменів у школах
 Професійний стиль української (за галуззю професії)
 Українська для іноземців
 Українська для отримання громадянства

Почесні радники 
Фаріон Ірина Дмитрівна, Зубков Микола Григорович

Свідоцтво про державну реєстрацію

Чинна адреса 
м. Київ, вулиця архітектора Вербицького, 26/205,

Джерела 
 Офіційний сайт -www.ukrmova.at.ua
 Українська для дорослих. — Свобода , липень 2009 р., № 43
 Київська школа української мови. — Куди піти навчатись, жовтень 2009 р.
 Готуємось до тестування. — У озера, лютий 2009 р.

Школи Києва